Nimf (mythisch wezen)
Calypso bulbosa, een orchidee van het geslacht Calypso